Dömmaskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Dömmaskäret (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Dömmaskäret (vid Bolax, Kimitoön), Åboland,

Se även
Dömmasskäret

Robotskapade Finlandförgreningar